Az 1986-os női kézilabda-világbajnokságot Hollandiában játszották 1986. december 4. és december 14. között. A világbajnokságon 16 csapat vett részt. A tornát a címvédő Szovjetunió nyerte. A magyar válogatott a nyolcadik helyen végzett.

A magyar csapat
A világbajnokságra nevezett keret:

(* A számok a világbajnokság előtti adatokat mutatják.)
 Szövetségi kapitány: Barabás Zsolt
 Edző: Szabó István
 Csapatorvos: Dr Bereznai István
 Gyúró: Gáspár Sándor

Lebonyolítás 
A 16 csapatot négy darab 4 csapatos csoportba osztották. A csoportokban körmérkőzést játszottak a csapatok. A csoportokból az első három helyezett jutott a középdöntőbe, az egymás elleni eredményeket magukkal vitték. A csoportkör negyedik helyezettjei a 13–16. helyért mérkőztek egy külön csoportban.

A középdöntőben a 12 csapat 2 darab 6 csapatos csoportot alkotott, ahol újabb körmékőzéseket játszottak. A középdöntő két csoportjának azonos helyén végző válogatottak játszottak egymással helyosztó mérkőzéseket.

Csoportkör

A csoport

B csoport

C csoport

D csoport

Középdöntő

1. csoport

2. csoport

Helyosztók

A 13–16. helyért

A 11. helyért

A 9. helyért

A 7. helyért

Az 5. helyért

Bronzmérkőzés

Döntő

Végeredmény

Jegyzetek

Források

Kapcsolódó szócikkek 
 1986-os férfi kézilabda-világbajnokság

Kezilabda
Női kézilabda-világbajnokságok